Хилсајд има више значења:
 Хилсајд (Њујорк)
 Хилсајд (Њу Џерзи)
 Хилсајд (Илиноис)